

Anthroponyme

 Tina, un prénom féminin.
 Tina, un pseudonyme utilisant Tina comme prénom.

Toponyme 

 Tina, une commune rurale du Burkina Faso.
 Mont Tina, une montagne du Congo-Kinshasa, dans la Province Orientale.
 Tina, un village du comté de Carroll, dans le Missouri, aux États-Unis.

Biologie 
 Tina, le genre de plantes de la famille des Sapindaceae ;
 Tina, une jument de race shire qui détenait le record de plus grand cheval vivant au monde.

Titres 

 Tina, nom d'une série danoise de romans pour la jeunesse écrite par A. B. Carroll ;
 Tina, film de Brian Gibson sorti en 1993 sur la vie de Tina Turner avec Angela Bassett dans le rôle-titre :
  comédie musicale sortie en 2018 sur la vie de Tina Turner avec Adrienne Warren dans le rôle-titre.

Autres 
 Tina, un magazine néerlandais pour jeunes filles publié depuis 1967.
 Tina ou Crystal, un nom donné à méthamphétamine, une drogue synthétique ;

Acronyme 
 TINA, There is no alternative (Margaret Thatcher à propos du libéralisme)

Voir aussi